Mužská čtyřhra ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři párů. Z kvalifikačního turnaje se probojovaly čtyři dvojice. Obhájcem titulu byl druhý nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který vypadl ve druhém kole s dvojicí Jonatan Erlich a Marcin Matkowski.
  
Mate Pavić, Mike Bryan, John Peers a Nicolas Mahut vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky ve čtyřhře. Peers možnost vystřídat na čele Paviće ztratil vyřazením v úvodním kole. Bryan se po skončení opět stal prvním hráčem klasifikace, když si návrat zajistil postupem do semifinále v páru s Jackem Sockem. Na vrchol klasifikace postoupil ve 40 letech a 78 dnech jako nejstarší světová jednička ATP v historii. Věkový rekord do té doby držel Daniel Nestor ze září 2012, kdy mu bylo 40 let a 5 dní.

Vítězem se stal sedmý nasazený americký pár Mike Bryan a Jack Sock, který ve finále zdolal jihoafricko-novozélandské turnajové třináctky Ravena Klaasena s Michaelem Venusem po pětisetové bitvě 6–3, 6–7, 6–3, 5–7 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 2 000 bodů a rozdělili si částku 450 000 liber, poražení finalisté pak poloviční finanční prémii. Bryan vybojoval celkově sto devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Socka to bylo dvanácté takové turnajové vítězství. Bryan se sedmnáctou grandslamovou trofejí z debla odpoutal na čele otevřené éry od šestnácti vavřínu dvojčete Boba Bryana a v historických statistikách se dotáhl na prvního Australana Johna Newcomba. Čtvrtým wimbledonským titulem se ve 40 letech stal nejstarším šampionem mužské čtyřhry londýnského majoru. Sock ovládl Wimbledon podruhé v kariéře. Oba se stali třetím a čtvrtým tenistou v All England Clubu, kterým se podařilo získat wimbledonský titul dvakrát s jiným spoluhráčem. Navázali tak na Australana Todda Woodbridge a amerického bouřliváka Johna McEnroea.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (3. kolo)
  Mike Bryan /  Jack Sock (vítězové)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (3. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (finále)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (čtvrtfinále)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (semifinále)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018